Bille steht für:

 Bille, Nebenfluss der Elbe in Schleswig-Holstein und Hamburg
 Bille (Adelsgeschlecht), dänisches Adelsgeschlecht
 Bergedorf Bille, Hamburger Wohnungsbaugenossenschaft
 Theaterfamilie Bille, deutsche Marionettenspielerdynastie

Bille ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandre Girard-Bille (1899–1961), Schweizer Skisportler
 Anne Mette Bille (* 1968), dänische Badmintonspielerin
 Beate Bille (* 1976), dänische Schauspielerin
 Carl Bille (1815–1898), dänischer Maler
 Carl Steen Andersen Bille (1828–1898), dänischer Journalist, Politiker und Staatsbeamter
 Catherine Bader-Bille (* 1965), deutsche Leichtathletin
 Christian Høyer Bille (1799–1853), dänischer Diplomat
 Edmond Bille (1878–1959), Schweizer Künstler
 Ejler Bille (1910–2004), dänischer Bildhauer, Maler und Mitglied der Künstlervereinigung CoBrA
 Eske Bille (um 1480–1552), dänischer Ritter und norwegischer Reichsrat
 Gaëtan Bille (* 1988), belgischer Radrennfahrer
 Josef F. Bille (* 1944), deutscher Physiker
 Kristina Bille (* 1986), dänische Handballspielerin
 Manfred Bille (1937–2010), deutscher Politiker (SED)
 Martin Bille Larsen (* 1985), dänischer Badmintonspieler
 Max Curt Bille (1884–1961), deutscher Marionettenspieler
 
 Ove Bille († 1555), dänischer Geistlicher, Bischof von Aarhus 
 Poul Bille-Holst (1894–1959), dänischer Maler
 René-Pierre Bille (1915–2006), Schweizer Tierfotograf, -filmer und -dichter
 S. Corinna Bille (1912–1979), Schweizer Schriftstellerin
 Simon Emil Ammitzbøll-Bille (* 1977), dänischer Politiker, Mitglied des Folketing

 Thomas Bille (* 1961), deutscher Journalist und Moderator

 Vilhelm Bille (1864–1908), dänischer Maler
 Willy Bille (1889–1944) dänischer Maler

Siehe auch:
 Bile
 Billé